Franciaország
Plouhinec, település Finistère megyében
Plouhinec, település Morbihan megyében